Марани  может означать:

Населённые пункты 
 Марани —  село в Абашском муниципалитете края Самегрело и Знмо-Сванети в Грузии
 Марани —  село в Гульрипшском районе Абхазии / Грузии

Персоналии 
 Марани, Диего (род. 1959) — итальянский писатель, изобретатель искусственного языка «европанто».
 Марани, Диего (род. 1990) — итальянский легкоатлет.
 Марани, Примо (1922—2013) — капитан-регент Сан-Марино.
 Марани, Розанна (род. 1946) — итальянская журналистка и телеведущая.